Eftertro er en forening, der har til formål at yde rådgivning, støtte og netværk til dem, der har oplevet negativ social kontrol i forbindelse med deres religiøse fællesskab eller ved at bryde med en religiøs tro. Foreningen har rådsøgende og medlemmer på tværs af religiøse fælleskaber, bl.a. Jehovas vidner, Islam, Scientology og Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige (også kendt som mormoner). Da foreningen blev lanceret i maj 2016 og var den dermed den første forening i Danmark, der kunne tilbyde eksmuslimer rådgivning og støtte.   

Eftertro er stiftet af frivillige, der selv har oplevet at forlade en religion, tvivle på Gud eller som har oplevet negativ social kontrol i deres religiøse fællesskab. Foreningen er stadig drevet af frivilliges kræfter og midler. 

Eftertro afholder løbende kaffemøder, der er samtalegrupper, hvor brugerne kan dele deres erfaringer med hinanden. Siden november 2021 har kaffemøderne været ledt af certificerede mødeledere. Selvom kaffemøderne ikke er et terapeutisk tilbud, tilbyder de et rum, hvor brugernes erfaringer deles med ligesindede, hvilket har været til stor gavn for mange.

Foreninger fra Danmark
Foreningens hjemmeside